— 53-й император Японии, правивший с 9 июня 823 по 22 марта 833 года. Имя — Отомо (). Прозвище — Сайин-но микадо (). Посмертные титулы — Ямато-нэко-амэтака-юдзуру-иято.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Конин (810—824)
 Тэнтё (824—834)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература 
 
 

Правители Азии IX века
 04